Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Michaux − polski poeta pochodzenia belgijskiego
 Henri Michaux − francuski pisarz, poeta i malarz pochodzenia belgijskiego
 Julian Michaux − polski szermierz, trener, olimpijczyk, oficer
 Pierre Michaux − francuski wynalazca, z zawodu kowal